Patty – zdrobnienie imienia Patrycja
 Patty (ur. 1960) – japońska piosenkarka
 Patty (ur. 1991) – polska piosenkarka

Ludzie o imieniu Patty 
 Patty Arceo
 Patty Duke
 Patty Jenkins
 Patty McCormack
 Patty Pravo
 Patty Schnyder

Ludzie o nazwisku Patty 
 Budge Patty

Zobacz też 
 To właśnie Patty